Руста́мова — женская форма фамилии .
 Известные носители  
 Рустамова, Азада Джафар кызы (1932—2006) — азербайджанский и советский востоковед и литературовед.
 Рустамова, Зебинисо Сангиновна (род. 1955) — председатель Ассоциации олимпийцев Республики Таджикистан, заслуженный мастер спорта СССР (1984).
 Рустамова, Разия Али кызы (род. 1936) — советский азербайджанский хлопковод и виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Рустамова, Тамилла Саид гызы (1936—2020) — азербайджанская актриса и пианистка.
 Рустамова, Фарида (род. 1992) — российская журналистка.
 Рустамова, Чинар Таджиевна — туркменский дипломат, Герой Туркменистана (2021).
 Рустамова-Тогиди, Солмаз (род. 1953) — азербайджанский историк-востоковед.